Louis Michel Antoine Sahuc (1755-1813), militaire et homme politique français.
 André Sahuc (1914-1963), joueur international français de rugby à XV.
 Chrystelle Sahuc (1975), gymnaste rythmique française
Bertrand Sahuc (1979), coureur à pied (ultra-trail)
 Régis Sahuc (1920-2009), écrivain français.